Druga hrvatska rukometna liga za žene u sezoni 2004./05. je predstavljala drugi rang prvenstva. Sudjelovala su ukupno 332 kluba podijeljena u tri skupine - Sjever, Zapad i Jug.

Ljestvice

Jug

Sjever

Zapad

Kvalifikacije za 1. HRL

Poveznice i izvori 
 1. HRL 2004./05.
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2005/2006, Zagreb, 2006.

2004-05
ž-2